Osoby:
 George Brown Goode – amerykański ichtiolog
 Harry King Goode – angielski as myśliwski
 Lynda Tolbert-Goode – amerykańska lekkoatletka
 Matthew Goode – angielski aktor

Inne:
 Johnny B. Goode – piosenka

Zobacz też:
 Gode
 Gohde